Das blaue Zimmer steht für:

 Das Blaue Zimmer, Novelle von Prosper Mérimée (1866)
 Das blaue Zimmer (1914), deutscher Stummfilm
 Das blaue Zimmer (2014), französischer Spielfilm
 Das Stacheltier – Das blaue Zimmer, deutscher Film von Robert Vernay (1964) 
 Das blaue Zimmer, Gemälde von Gotthardt Kuehl